Sunshine kan syfta på

Sunshine (1999) – film från 1999 i regi av István Szabó
Sunshine (2007) – brittisk science fiction-film från 2007
Sunshine (musikalbum) – studioalbum av den brittiska popgruppen S Club 7